Ри́чард Пирс ():
 Ричард Пирс (1877 — 1953) — новозеландский изобретатель, авиатор и фермер.
 Ричард Пирс (род. 1943) — американский кинорежиссёр, лауреат премии «Золотой медведь» (1980).